Лас Калдерас има више значења:

 Лас Калдерас (Тала), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Калдерас (Росарио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику